Конжо́зеро (Конжезеро, Коншезеро) — озеро на территории Повенецкого городского поселения Медвежьегорского района Республики Карелии. Исток Юги.

Общие сведения 
Площадь озера — 16,2 км², площадь водосборного бассейна — 252 км². Располагается на высоте 123,3 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: вытянуто с севера на юг. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

В залив в юго-восточной части озера впадает река Конжа, берущая начало из Рыбозера.

С юго-западной стороны Конжозера вытекает река Юга, впадающая в Маткозеро, через которое протекает Беломорско-Балтийский канал.

В озере расположено не менее пяти безымянных островов различной площади.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001311102000006674.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Маткозера
Озёра Медвежьегорского района